Скирда — плотно сложенная масса сена или соломы для хранения под открытым небом, которой придана продолговатая форма.

Фамилия 
 Скирда, Михаил Михайлович (1904—1979) — генерал-майор МВД СССР.
 Скирда, Лионелла Ивановна (в замужестве Пырьева; род. 1938) — советская актриса. Заслуженная артистка РСФСР (1991).
 Скирда, Юрий Арсеньевич (1938—1994) — советский художник-постановщик, режиссёр творческого объединения художественной мультипликации студии «Киевнаучфильм».